Franz Würbel ist der Name folgender Personen:

 Franz Würbel (Maler) (1822–1900), österreichischer Maler und Lithograf
 Franz Theodor Würbel (1858–1941), österreichischer Maler, Plakatkünstler, Illustrator und Lithograf